Hirak ist:
 ein männlicher Vorname aus dem Hindi

Hirak steht des Weiteren für:

 Al-Hirak, Stadt in Syrien

 König Hirak, Figur in einem indischen Kinderfilm, siehe Hirak Rajar Deshe

 Hirak Rif, eine marokkanische Protestbewegung
 Al-Hirak, Alternativname der jemenitischen Separatistische Bewegung des Südens
 Hirak, Bewegung sporadischer Manifestationen gegen die Kandidatur von Abdelaziz Bouteflika in Algerien seit dem 16. Februar 2019